DGM může znamenat:

 Discipline Global Mobile – hudební vydavatelství
 DGM – italská progresivně-metalová kapela